Il singolare  del BNP Paribas Masters 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

David Ferrer era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in finale da Novak Đoković per 7-5, 7-5.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Rafael Nadal (semifinale)
 Novak Đoković (campione)
 David Ferrer (finale)
 Juan Martín del Potro (quarti di finale)
 Roger Federer (semifinale)
 Tomáš Berdych (quarti di finale)
 Stanislas Wawrinka (quarti di finale)
 Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)

  Richard Gasquet (quarti di finale)
  Milos Raonic (terzo turno) 
  Tommy Haas (secondo turno)
  Nicolás Almagro (terzo turno)
  John Isner (terzo turno) 
  Jerzy Janowicz (terzo turno)
  Gilles Simon (terzo turno)
  Fabio Fognini (secondo turno)

Qualificati 

 Robin Haase (secondo turno)
 Santiago Giraldo (secondo turno)
 Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)

  Bernard Tomić (primo turno)
  Michał Przysiężny (secondo turno)
  Igor Sijsling (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Masters 2013
ATP World Tour 2013